Polyporus (schimmel) een geslacht van paddenstoelen, behorende tot de familie der Polyporaceae
 Polyporus (platwormen), een geslacht van platwormen, waartoe o.a. de soort Polyporus caecus behoort